Burned Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Burned Mountain (Monterey County, Kalifornien)	
 Burned Mountain (Sonoma County, Kalifornien)	
 Burned Mountain (New Mexico)